Estádio Cidade ist der Name folgender Sportstätten:

 Estádio Cidade de Coimbra, Fußballstadion in Coimbra, Portugal
 Estádio Cidade de Barcelos, Fußballstadion in Barcelos, Portugal
 Estádio Cidade Universitária, Mehrzweckstadion in Luanda, Angola